Węgry (polnisch für Ungarn) ist der Name mehrerer Dörfer in Polen:

 Węgry (Nowe Skalmierzyce) in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Nowe Skalmierzyce
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Żórawina
 in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Turawa, siehe Wengern (Turawa)
 in der Woiwodschaft Pommern, Gmina Sztum